Didao Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dongxing (häradshuvudort), Heilongjiang, 
 Didao Qu (härad i Kina), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar